Romulus – nome latino di Romolo, leggendario fondatore di Roma, può significare:

Astronomia
 10386 Romulus – asteroide
 Romulus – satellite dell'asteroide 87 Sylvia

Fantascienza 
 Romulus – pianeta immaginario, abitato dai Romulani, dell'universo di Star Trek

Fumetti 
 Romulus – personaggio della Marvel Comics

Geografia 
 Romulus – città del Michigan (USA)
 Romulus – città dello stato di New York (USA)

Informatica 
 Romulus – primo modellatore solido commerciale

Letteratura 
 Romulus – fabula praetexta di Gneo Nevio
 Romulus – silloge di favole del IX secolo

Musica 
 Romulus – opera lirica di Salvatore Allegra

Televisione 
 Romulus – serie televisiva italiana del 2020

Trasporti 
 Romulus – treno EuroCity con relazione Roma-Vienna

Pagine correlate 
 Romolo (disambigua)